Хоринский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Хоринский наслег — в Верхневилюйском улусе Республики Саха (Якутия).
 Хоринский наслег — в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия).
 Хоринский наслег — в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия).
 Хоринский наслег — в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия).